DSG est un sigle de 3 lettres qui peut désigner :

 Les desmogléines, une famille de cadhérines ;
 Direct-Shift Gearbox, une marque Volkswagen de boîte de vitesses robotisée à double embrayage ;
 DSG International, une entreprise britannique de revente de matériel électronique ;
 David Shankle Group, un groupe de heavy metal américain ;
 , l'entreprise allemande, filiale des Chemins de fer fédéraux, chargée des voitures-restaurant, voitures-lits, hôtels et  des trains ;
 Dispositif supraglottique.